Просёлок, просёлочная дорога (согласно Фасмеру, происходит от слова «село», вывод из  считается ошибочным):
 Просёлок (ранее, также проселица, проселье) — расстояние (проселье) и путь движения (просёлочная дорога) между поселениями (сёлами, деревнями, выселками и так далее), в стороне от городов, от больших дорог (столбовых, шоссе). В XVII веке просёлочные дороги были более узкими, чем «большие» (две сажени шириной против трёх).
 Просёлок (современность) — долговременная грунтовая дорога без дорожного покрытия, соединяющая сельские населённые пункты. Будучи пригодным для колёсного транспорта (труднопроходимый просёлок называется тракторной дорогой), просёлок может быть непроезжим в распутицу. В СССР просёлочные дороги образовывали V класс дорог (предпоследний перед подъездными путями), находились в ведомстве сельсоветов и финансировались из местного бюджета.

Топоним 
 Просёлок — название упразднённого, в ноябре 2016 года, посёлка в Пышминском городском округе Свердловской области России.
 Просёлок — название железнодорожной станции Свердловской железной дороги.

В культуре 
 «Просёлок» — картина русского художника Алексея Саврасова, написанная в 1873 году.

См. также 
 Просёлочные дороги (художественный фильм);
 Вяземский П. А. Русские просёлки.

Примечания